Tigil (plaats), een plaats in de Russische kraj Kamtsjatka
 Tigil (rivier), een rivier in de Russische kraj Kamtsjatka